Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2016 zum 132. Mal die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der sechs Konkurrenzen war das Herrendoppel. Gespielt wurde vom 26. bis zum 30. Mai auf dem Campus der University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma. Den Titel sicherten sich die beiden US-Amerikaner Mackenzie McDonald und Martin Redlicki von der UCLA.

Setzliste

Turnierplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan (englisch, pdf)
 Selections auf ncaa.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2015/16
Tennisturnier 2017
Tennisturnier in Tulsa
2016 Herrendoppel